Николай Степанович Нестеров (1860—1926) — русский лесовод, профессор Петровской земледельческой и лесной академии.

Биография 
Родился  года в крестьянской семье в Вятской губернии.

Окончил Сарапульское реальное училище (1875—1879) и химико-технологическое отделение дополнительного класса Петровского реального училища в Ростове-на-Дону (1879—1880). В 1884 году окончил лесное отделение Петровской земледельческой и лесной академии и был оставлен в академии на кафедре лесоводства у профессора М. К. Турского; в 1886 году защитил диссертацию «Значение осины в русском лесоводстве». С ноября 1886 года — ассистент кафедры лесоводства; в сентябре 1887 года был зачислен в Корпус лесничих.

В 1899—1891 годах изучал постановку лесного дела в Германии, Австрии, Франции, Швейцарии и по возвращении, с мая 1891 года был назначен начальником эксплуатационного отделения Лесного департамента Министерства земледелия и государственных имуществ; в 1893 году изучал лесотехническое производство в США и Канаде, после чего в 1894—1899 годах работал начальником статистического отделения департамента.

В 1895—1899 годах — редактор «Лесного журнала». В 1899 году основал еженедельник «Лесопромышленный вестник» и был его редактором до 1918 года. С 1900 года был председателем Московского лесного общества (с 1908 года — почётный член).

С января 1900 года — профессор, заведующий кафедрой лесоводства Московского сельскохозяйственного института (впоследствии — Петровская сельскохозяйственная академия) и, одновременно, заведующий учебно-опытной лесной дачей, рядом с которой он и был похоронен согласно завещанию (на территории Тимирязевского парка). Умер 30 мая 1926 года.

Научная деятельность 
Основным направлением его исследований было влияние лесов различного типа на скорость и направление ветра, на распределение летних и зимних осадков, на уровень грунтовых вод и режим рек, на температуру воздуха и т.д.

Он автор ряда работ по биологии леса, акклиматизации древесных пород, вопросам лесохозяйственного растениеводства, лесной технологии и лесной экономики.

В течение 25 лет (1901—1925) при кафедре лесоводства были выполнены и защищены 132 дипломные работы. Учениками Н. С. Нестерова были Г. Р. Эйтинген, К. В. Войт, В. П. Тимофеев.

Избранные труды

Литература 
 
 
 
 Мелехов И. С. К истокам отечественной лесной науки. — Архангельск, 1948.

Ссылки 
 
 

Выпускники Петровской сельскохозяйственной академии
Профессора МСХИ
Лесоводы Российской империи
Лесоводы СССР
Похороненные в Тимирязевском парке